То же, что и барщина (на Западе Руси)
 Иносказательное название Смутного времени в России (начало XVII в.)
 Панщина — деревня, Западнодвинский район, Тверская область, Россия